Waltz for Debby – standard jazzowy Billa Evansa, utwór z New Jazz Conceptions z 1956
 Waltz for Debby – album Billa Evansa z 1962
 Waltz for Debby – album Moniki Zetterlund i Billa Evansa z 1964